Steve Holden (1951) – giocatore di football americano statunitense
 Steve Holden (1952) – motociclista inglese